Приход Сент-Джеймс (): Сент-Джеймс (Барбадос) — один из 11 приходов Барбадоса.
 Сент-Джеймс (приход, Ямайка) — один из 14 приходов Ямайки.
 Сент-Джеймс (приход, Луизиана) — один из 64 приходов штата Луизиана, США.